48-й чемпионат Греции прошёл в Афинах с 8 ноября по 23 декабря 1998 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2421).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
1998 год в шахматах
Декабрь 1998 года
Спорт в Греции в 1998 году